

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Milligan − comunità non incorporata della Contea di Okaloosa, in Florida
 Milligan – comunità non incorporata della civil township di Greene, in Indiana
 Milligan − villaggio del Nebraska
 Milligan – comunità non incorporata della civil township di Harrison, in Ohio
 Milligan – comunità non incorporata della contea di Collin, in Texas

Persone 
 Andy Milligan (1929-1991) – regista e produttore cinematografico statunitense
 Billy Milligan (1955-2014) – criminale statunitense
 Chris Milligan (1988) – attore australiano
 Dante Milligan (1984) – ex cestista statunitense
 Deanna Milligan (1972) – attrice canadese
 Dustin Milligan (1985) – attore canadese
 Mark Milligan (1985) – calciatore australiano
 Peter Milligan (1961) – fumettista e sceneggiatore britannico
 Spike Milligan (1918-2002) – attore, scrittore e musicista irlandese
 Stephen Milligan (1948-1994) – politico e giornalista britannico
 William Milligan Sloane (1850-1928) – storico statunitense

Altro 
 15947 Milligan – asteroide della fascia principale